Иварс Кнетс (, 17 сентября 1938, Рига — 1 марта 2019) — советский и латвийский учёный, профессор материалмеханики (биомеханика), хабилитированный доктор инженерных наук Академик Латвийской академии наук, в 1999—2011 гг. ректор Рижского технического университета. Действительный член Европейской научной и художественной академии. Директор Института биомеханики и биоматериалов.

Биография 
 С 1961 по 1963 — младший научный ассистент в Рижском политехническом институте.
 С 1963 по 1969 — старший научный ассистент, старший инженер, глава Исследовательской группы в Институте механики полимеров Латвийской академии наук.
 С 1969 по 1987 — директор Научно-исследовательской лаборатории биомеханики в Институте механики полимеров Латвийской академии наук.
 С 1987 по 1990 — проректор Исследований и международных отношений, Рижский политехнический институт. В это время активно занимался политикой, был одним из основателей латвийского Интерфронта
 С 1990 по 1999 — проректор Исследований и международных отношений, Рижский технический университет.
 С 1987 по 1994 — директор Научно-исследовательской лаборатории биомеханики, Рижский политехнический институт — Рижский технический университет.
 С 1994 по 1998 — директор специализированного Института биомеханики, РТУ.
 С 1998 по 2001 — директор, председатель профессуры биоматериалов и биомеханики, РТУ. 1998—2001
 С 1999 года ректор РТУ
 С 2001 года директор Института биоматериалов и биомеханики РТУ
 В 2008 году избран почётным членом Международного общества биоматериальных и инженерных наук.

Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике

Образование 
 В 1961 году окончил Рижский технический университет, факультет Гражданского строительства.
 В 1965 году стал кандидатом наук, РТУ
 В 1977 году защитил докторскую диссертацию. Институт механики полимеров, Латвийская академия наук.
 В 1978 году назначен профессором РТУ

Публикации 
Автор более чем 200 научных работ, в том числе 3 учебников и 6 патентов.

Учебники:
 I.Knets. «Главные тенденции в математической теории пластичности». 1971, Рига: Научная пресса, 146 л.; Translation in English by USA Army Foreign Science and Technology Center, Charlottesville, 1972.
 I.Knets, G.Pfafrods, J.Saulgozis. Deformation and Fracture of Hard Biological Tissue. 1980, Riga: Zinatne Press, 319 pp. (на русском)
 I.Obrazcov, I.Adamovich, A.Barer, I.Knets. The Problems of Strength in Biomechanics. 1988, Moscow: Vishaya Shkola Publ. House, 311 pp. (на русском)

Научные труды:
 I.Knets, J.Laizans, R.Cimdins, V.Vitins, M.Dobelis. Biomechanical reaction of double coating on metal implants. — In:. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering −2, 1998, Singapore: Gordon&Breach Science Publishers, pp. 173—177
 I.Knets, J.Laizans, M.Dobelis. Numerical modelling of the biomechanicl reaction of human tibia under complex loading stste. — ibid, pp. 299—304
 I.Knets, A.Melnis, M.Dobelis. Effect of time dependence on the mechanical behavior of compact bone tisue. — In: Solid Mechanics and its Applications (IUTAM Symposium on Synthesis in Bio Solid Mechanics, Lyngby, Denmark, 1998). Proceedings. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1999, pp. 129—138.
 I.Knets. General principles of the biomechanical behavior of reological tissue. — Journal of Medical and Biological Engineering and Computing, 1999, vol. 37, Suppl. 1, pp. 37-42
 I.Knets. General principles of the bone tissue testing. — Acta of Bioengineering and Computing, 1999, vol. 1, N 2, pp. 55-66.
 V.Filipenkovs, I.Knets, R.Cimdins, V.Vitins. Mechanical properties of biocomposites and their bonding strength with the bone tissue. — Acta of Bioengineering and Computing, 1999, vol. 1, Suppl. 1, pp. 157—160.
 V.Vitins, V.Filipenkovs, I.Knets, R.Cimdins. Effect of bioglass coating at the interface between the bone tissue and implant. — Acta of Bioengineering and Computing, 1999, vol. 1, Suppl. 1, pp. 531—533.
 Yuehuei H. An, William R.Barfield, Ivars Knets. Methods of Evolution for Bone Dimensions, Densities, Contents, Morphology, and Structures. — In: Mechanical Testing of Bone and the Bone-Implant Interface (eds. Yuehuei H. An, Robert A. Draughn), CRC Press, 2000, pp. 103—118.
 I.Knets, J.Laizans, A.Bigestans, J.Middleton, M.Dobelis, V.Vitins. 3D model of the human mandible and dentition system. — In: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering — 3 (eds.: J.Middleton, M.L.Jones, N.G.Shrive, and G.N.Pande), Gordon and Breach Science Publishers, The Netherlands, India, etc., 2001, pp. 643—648.
 Knets I., Laizans J., Dobelis M., Middleton J., Bigestans A., Vitins V. Stress analysis in the human mandible during simulated tooth clenching. — In: Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering −3 (Eds., J. Middleton, M.L. Jones, N.G. Shrive & G.N. Pande), Gordon and Breach Science Publishers, The Netherlands, India, etc., 2001, pp. 661—666.
 Filipenkovs V., Knets I.. Mechanical properties of biocomposites made of mineral components for bone tissue replacement. — Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001, vol. 3, Suppl. 2, pp. 149—156.
 M.Dobelis, I.Knets, J.Laizans, A.Bigestans, J.Middleton, V.Vitins. FEM analysis of fractured mandible. — In: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering — 4. University of Wales College of Medicine Publ., (e-publication; ISBN 1-903847-09-5). 2002. 6 pages.
 I.Knets. Basic principles of the mechanical testing of bone tissue. — In: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering — 4, University of Wales College of Medicine Publ., (e-publication; ISBN 1-903847-09-5), 2002, 8 pages.
 Knets I. Peculiarities of the structure and mechanical properties of biological tissue. — Meccanica (Kluwer Academic Publishers), 2002, vol. 37, pp. 375—384.
 M.Dobelis, I.Knets, J.Laizans, V.Vitinš, «3D modelling of the human mandible for FEA study. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2002, Vol.4, Suppl. 4, 151—152.
 I.Knets, V.Filipenkovs, M.Dobelis, V.Vitinš. Mechanical properties of biomaterials made of mineral components, and bonding strength between bone tissue and implant». — Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2002, Vol.4, Suppl. 4, 696—697.
 A.A.Natali, R.T.Hart, P.G.Pavan, I.Knets. Mechanics of Bone Tissue. — In: Dental BioMechanics, Taylor & Francis: London, 2003, pp. 1-19.
 V.Vitins, M.Dobelis, J.Middleton, G.Limbert, I.Knets. Flexural and creep properties of human jaw compact bone for FEA studies. — Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Taylor & Francis, Philadelphia, USA, 2003, Vol.6, Nr 5/6, pp. 299—304.
 G.Limbert, J.Middleton, J.Laizans, M.Dobelis, I.Knets. A transversely isotropic hyperelastic constitutive model of the PDL. — Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Taylor & Francis, Philadelphia, USA, 2003, vol.6, Nr 5/6, pp. 337—346.
 I.Knets, V.Vitins. Biomechanical compatibility of biomaterials with the biological tissue to be replaced. — In: Proceedings of the 7th World Biomaterials Congress, Sydney, Australia, 2004 (e-publication; ISBN 1 934700 114), 6 pages.
 I.Knets. Time dependent behaviour of bone tissue. — Proceedings of 6th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomechanical Engineering, Madrid, Spain, 23-28 February, 2004 (invited lecture, e-publication; ISBN 0-9549670-0-3). 2005. FIRST Numerics Ltd, Cardiff Medicentre, 9 pages) .
 Dobelis M., Laizans J., Middleton J., Knets I. Numerical simulation of dental fillings induced by thermal loads. — Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (Madrid, Spain, 2004), (e-publication; ISBN 0-9549670-0-3). 2005. FIRST Numerics Ltd, Cardiff Medicentre, 6 pages.
 R.Cimdins, J.Bossert, J.Locs, I.Knets. Use of nanotechnologies for synthesis of dens alumina ceramic. — Book of abstracts in 3rd International Symposium on Advanced Biomaterials / Biomechanics (ISAB 2005) , Montreal, Canada, 2005, pp. 270.
 I.Knets, V.Vitins, M.Dobelis. Ageing of Compact Bone Tissue. — Journal of Biomechanics, 2006, Vol. 39, Suppl.1.
 V.Filipenkovs, J.Laizans, I.Knets. Bond strength of implant to the bone tissue and the stress-strain state of «bone-implant» system by the finite element method. — Acta of Bioengineering and Biomechanics (Wroclaw University of Technology, Poland), 2006, Vol. 8, No. 2, pp. 19-26.
 Veide Z., Dobelis M., Knets I., Laizans J., Vitins V. Viscoelastic Properties of the Human Mandible for Finite Element Simulation. — Proceedings of the 6th International Conference «Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering» (Antibe, France, 2006). (e-publication; ISBN 0-9549670-2-X). 2007. FIRST Numerics Ltd, Cardiff Medicentre. P# 304 pdf, 6 pages.
 Veide Z., Knets I., Vitins V., Dobelis M. Biomechanical Peculiarities of Physiologically Wet Compact Bone in Cyclic Three Point Bending Loading. — Proceedings of the 6th International Conference «Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering» (Antibe, France, 2006). (e-publication; ISBN 0-9549670-2-X). 2007. FIRST Numerics Ltd, Cardiff Medicentre. P# 672 pdf, 6 pages.
 Filipenkovs V., Laizans J., Middleton J., Knets I. Bonding strength of composite implant to compact bone tissue and stress-strain state of system «bone-implant» by finite element method. — Proceedings of the 6th International Conference «Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering» (Antibe, France, 2006). (e-publication; ISBN 0-9549670-2-X). 2007. FIRST Numerics Ltd, Cardiff Medicentre. P# 679 pdf, 6 pages.
 Knets I., Krilova V., Cimdins R., Berzina L., Vitins V. Stiffness and strength of composite acrylic bone cements. — Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2007, Vol. 20, nr. 1-2, . P. 135—138.

Научно-исследовательские работы:
 I.Knets. (Head of Project). Development of Functional Materials Based on the Investigation of the Structure and Biomechanical Properties of Biological Tissues. Latvian Council of Science (1991—1996).
 I.Knets. (Head of Project). Investigation of the Biomechanical Reactions of Biomaterials in Biological Systems and its Computer Modelling. Latvian Council of Science (1996—2000)
 I.Knets. (International Coordinator). Development of Educational Systems in Bioengineering, Biomechanics, and Biomedical Engineering. EC TEMPUS S-JEP-4962/92 (1992—2005).
 I.Knets. (International Coordinator). Integration of Engineering Education and Research in Latvia. EC TEMPUS S-JEP-09777/95 (1995—1998).
 I.Knets. (Head of Project). Mechanical Behaviuor and Biomechanical Compatibility of the Facial Bone Tissue and Their Implant Materials in the Long-Term Loading Conditions. Latvian Council of Science (2001—2004).
 I.Knets. (Head of Project). Peculiarities of the Deformation and Fracture Processes in the Compact and Spongy Bone Tissue and their Implant Materials under Cyclic Loading. Latvian Council of Science (2005 —).
 I.Knets (Coordinator of Programme in Latvia) Approaching Reliability of Biomedical Devices. Leonardo da Vinci Scientific Programme EC (1999—2001)
 I.Knets. (Head of Latvian Part of Project). Development of a Nonlinear Numerical Constitutive Model for the Periodontal Ligaments. NATO Scientific Project (2002—2004)
 I.Knets . EU TEMPUS programme on "Development of Educational system in Bioengineering, biomechanics and biomedical engineering (September 1992 — August 2005)

См. также 
 Рижский технический университет
 Аузиньш Марцис — ректор Латвийского университета

Примечания

Ссылки 
 Профиль Иварса Кнетса  на сайте Латвийской академии наук
  Выборы ректора РТУ 

Выпускники Рижского технического университета
Преподаватели Рижского технического университета
Ректоры Рижского технического университета
Учёные Латвии
Учёные СССР
Доктора технических наук
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели СССР
Изобретатели Латвии